In 2015 werd het 111de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 31 januari tot 3 mei. De top vier van de Taça Guanabara ging door naar de halve finale om de titel, de winnaar kreeg de trofee ook al greep die misschien langs de staatstitel. Vasco da Gama werd de kampioen.

Taça Guanabara

 (1): Barra Mansa kreeg 15 strafpunten

Degradatie play-off

Knock-outfase
In geval van gelijkspel werden er strafschoppen genomen.

Details finale

Kampioen

Taça Rio

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2015